Текалитлан има више значења:

 Општина Текалитлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Текалитлан (Текалитлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику